Ниже представлен список главных тренеров футбольного клуба «Ворскла» (Полтава, Украина), их статистика и достижения в клубе.

ФК «Ворскла» был основан 5 января 1955 года. Первый официальный матч клуб провёл 2 мая 1955 года против «Шахтёра» (Одесса). Первым тренером клуба стал Константин Скрипченко. За всю историю клуба у него было 49 главных тренеров.

Список тренеров 
Данные приведены по состоянию на 9 декабря 2021

Статистика по турнирам 
Данные приведены по состоянию на 7 декабря 2021

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 transfermarkt.com
 worldfootball.net
  Тренери «Ворскли»: успіхи, невдачі та результати
 З якої спроби здобували перші перемоги всі тренери «Ворскли»
 ТОП-5 найвидатніших футбольних тренерів «Ворскли»
 Кращий тренер століття
 Полтавські тренерські ювілеї Юрія Максимова

Тренеры ФК «Ворскла»
Ворскла